Enrico Ferri se poate referi la:

 Enrico Ferri (1856 1929), criminolog, sociolog și socialist italian
 Enrico Ferri (1943 prezent), politician italian contemporan, fost membru al Parlamentului European